HVV est un sigle qui peut désigner :
 Haagse Voetbal Vereniging (en français, Club de football de La Haye), un club néerlandais de football amateur situé à La Haye.

hvv est un code qui peut désigner :
 huave, une langue parlée par les Huaves sur la côte Pacifique de l'état Mexicain d'Oaxaca, selon le code de langues ISO 639-3.

Code